Макондо () — вымышленный город в Колумбии, фигурирующий в романе Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». В Макондо живут представители семьи Буэндиа, главные герои книги. Там же будет проходить действие сериала «Сто лет одиночества», работа над которым началась в 2022 году.

В культуре 
Макондо впервые упоминается в повести Габриэля Гарсиа Маркеса «Палая листва», потом — в романе «Недобрый час». В Макондо разворачиваются основные события, описанные в романе «Сто лет одиночества». Его основывает первый представитель семьи Буэндиа, и в течение действия романа Макондо превращается из маленького, почти полностью изолированного поселения в большой и богатый город, а потом погибает. Этот город будет показан в сериале «Сто лет одиночества», работа над которым началась в октябре 2022 года. В первом тизере можно увидеть работу декораторов, костюмеров и бутафоров над декорациями Макондо.

Маркес, по его собственным словам, взял название Макондо с вывески на въезде на банановую плантацию. Писатель утверждает, что Макондо — это местное название дерева Cavanillesia platanifolia, которое растёт в Колумбии. Считается, что вымышленный город наделён многими чертами Аракатаки, малой родины Маркеса. В июне 2006 года в Аракатаке прошёл референдум по вопросу о переименовании города в Макондо, но порог явки не был преодолён.

Название Макондо как отсылка к произведениям Маркеса встречается во многих произведениях современной культуры. Так, в фильме 1974 года «Китайский квартал» фигурируют «Апартаменты Эль Макондо» (режиссёр признался, что связь с творчеством Маркеса здесь действительно существует). Песня «Макондо» есть в альбоме российской рок-группы «Би-2» «Молоко» (2006). Деревня Макондо, населённая ленивцамии ягуарами, упоминается в фантастическом романе Кима Стэнли Робинсона «2312», причём она находится в Колумбии. Кроме того, так называется поселение латиноамериканских беженцев на окраине Вены.

Примечания 

Вымышленные города